Erik Holmberg kan syfta på:

 Erik J. Holmberg, (1907–1997), arkeolog och skolman
 Erik Holmberg (astronom), (1908–2000)
 Erik Holmberg (jurist) (1924–2006), jurist och ämbetsman
 Erik Holmberg (ishockeyspelare), (född 1963)
 Erik Holmberg (producent), (född 1970), musiker och musikproducent